Donato de Casa Nigra — bispo da Numídia

 Élio Donato — gramático latino
 Donato (huno) — huno ou renegado romano
 Donato (Itália) — comuna italiana da região Piemonte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos